Николай Сергеевич Тито́в: Титов, Николай Сергеевич (1730—1780) — полковник РИА, русский поэт, драматург и композитор.
 Титов, Николай Сергеевич (1797 — ?) — капитан-поручик лейб-гвардии Семёновского полка, композитор романсов. 
 Титов, Николай Сергеевич (1913 — ?) — советский государственный деятель, председатель Запорожского облисполкома (1950).

Примечания